Erik Eriksson, inklusive varianter så som Erik/Eric och Eriksson/Ericsson/Erikson/Ericson, kan syfta på:

Svenska politiker
Erik Eriksson i Klaxås (1823–1891) riksdagsman, hemmansägare
Erik Eriksson i Kväcklingen (1857–1936) liberal riksdagspolitiker, lantbrukare
Erik Eriksson i Spraxkya (1864–1939) ordförande i Bondeförbundet 1916-1920
Erik Eriksson i Böleå (1866–1948), liberal riksdagsman, lantbrukare
Eric Ericsson (högerpolitiker) (1882–1962) moderat riksdagsman, sjökapten och direktör 
Eric Ericson (socialdemokrat) (1888–1970) riksdagsman, kommunalborgmästare i Karlskoga 
 Ollas Erik Eriksson (1872–1953) liberal riksdagsman, lantbrukare
Erik A. Eriksson (född 1969) centerpartistisk riksdagspolitiker

Övriga
Erik Eriksson (kung) (1216–1250) svensk kung, Erik läspe och halte
Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.ä. (född 1470-talet) svensk lagman, hövitsman
Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.y. (död 1502) svensk riddare, hövitsman på Älfsborgs fästning
Erik Eriksson (lantmätare) i 1600-talets Västerbotten
Erick Ericksson (1695–1761), radikalpietist, se Skevikarna
Eric Ericsson (1763–1828), riksdagsman och brukspatron
Eric Ericsson i Ruda (1787–1863) svensk storbonde från Östergötland
Eric Erickson (spion) (1890–1983) svensk affärsman och spion
Eric Erickson (1892–1965) svenskamerikansk basebollspelare
Erik H. Erikson (1902–1994) judisk-amerikansk psykoanalytiker
Erik "Saxjerker" Eriksson (1906–1962) svensk jazzmusiker
Erik Eriksson (hydrolog) (1917–2019) svensk hydrolog
Eric Ericson (dirigent) (1918–2013) svensk körledare
Erik Eriksson (filmare) (1933–2005) svensk dokumentärfilmare
Erik Eriksson (författare) (1937–2021) svensk journalist och författare
Eric Ericson (författare) (född 1972) svensk författare och formgivare
Eric Ericson (skådespelare) (född 1974) svensk skådespelare
Erick Erickson (född 1975) amerikansk konservativ bloggare och TV-kommentator
Erik Eriksson (längdåkare), svensk skidlöpare, barnbarn till Nils "Mora-Nisse" Karlsson
Erik Eriksson (trestegshoppare) (född 1980), svensk trestegshoppare
Erik Eriksson (diskuskastare) svensk diskuskastare, 1890-tal

Se även
Ericus Erici